Существуют:
Фторид цинка
Хлорид цинка
Бромид цинка
Иодид цинка

Соли цинка